Jejkowice est le nom :
 de la gmina de Jejkowice, dans le powiat de Rybnik, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Jejkowice, chef-lieu de cette gmina